Corinne Masiero (1964-), actrice française ;
 Lauretta Masiero (1927-2010), actrice italienne ;
 Joseph Masiero (1982-), astronome américain ;

Divers 
 (8255) Masiero, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes, nommé d'après Joseph Masiero.